

Wydarzenia 

 Europa
 Otton I Wielki założył misje w Brandenburgii, Ribe, Aarhus i Szlezwiku
 Adelgang arcybiskup hambursko-bremeński założył biskupstwo w Aarhus (Dania)

Zmarli 
15 czerwca - Roman I Lekapen, cesarz bizantyjski (ur. 870)

0948